Cet article dresse une liste des villes tanzaniennes les plus peuplées.

Villes de Tanzanie par population

Annexes

Sources

Liens externes 
 Bureau National des Statistiques
  City Population

Tanzanie

Villes